Mjöasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjöasjö, Skåne, sjö i Osby kommun,  (16,7 ha)
Mjöasjö, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (2,5 ha)
Mjöasjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Mjöasjön (Fagereds socken, Halland, 634586-132136), sjö i Falkenbergs kommun,  (24,8 ha)
Mjöasjön (Fagereds socken, Halland, 635017-131553), sjö i Falkenbergs kommun, 
Mjöasjö, Småland, sjö i Nybro kommun,  (19,7 ha)
Mjöasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Mjöasjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (7,22 ha)
Mjöasjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun och Svenljunga kommun,  (71 ha)

Se även
Mjögasjön
Mjögsjön
Mjösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn